Аминта (; V век до н. э.) — сын македонского царя Александра I.

В исторических источниках — у Георгия Синкелла — про Аминту сообщается только, что он жил как частное лицо.

После гибели Архелая в 399 году до н. э. разгорелась ожесточённая династическая борьба между представителями различных ветвей рода Аргеадов: потомков Пердикки II, Менелая и Аминты. По мнению британского историка Н. Хэммонда, поддержанному американским антиковедом Ю. Борзой, после неоднократной смены правителей к власти (возможно, убив сына Аэропа II Павсания), в 394/393 году до н. э. пришёл внук Аминты Аминта III. В таком случае, все или бо́льшая часть македонских царей IV века до н. э. (в том числе Филипп II и Александр III Великий) происходили от Александра I именно через Аминту.

Литература 
Первичные источники
 Георгий Синкелл. Хроника.

Исследования
 Борза Ю. История античной Македонии (до Александра Великого). — СПб., 2013. — С. 178, 232—234. — ISBN 978-5-44690-015-2.
 Hammond N. G. L., Griffith G. T. A History of Macedonia. Vol. II. — Oxford, 1979. P. 115, 170, 176.

Аргеады
Персоналии V века до н. э.